Scheffler:
 Christoph Thomas Scheffler
 Felix Anton Scheffler
 János Scheffler (Johann Scheffler)
 Johannes Scheffler
 

 (2485) Scheffler
 Schefflera